Høst kan være:

 Høst – en indsamlingsproces (og den periode, hvor den foregår)
 Høst (kunstnergruppe) – en gruppe kunstnere, som opgik i COBRA

Høst er desuden et efternavn, f.eks. på:
 Andreas Frederik Høst
 Harald Emil Høst
 Jens Kragh Høst
 Ole Høst
 Oluf Høst

Andre artikler, som begynder med høst
 Høst & Søn – et forlag fra 1835